Мандолина:
 Мандолина — музыкальный инструмент.
 Мандолина, Татьяна Сергеевна (род. 1986) — российская спортсменка.